Arenal steht für:
 Arenal, Vulkan in Costa Rica
 Arenal-See, Stausee in Costa Rica
 S’Arenal, Ortschaft auf der Baleareninsel Mallorca
 Arenal (Yoro), Gemeinde (Municipio) im Departamento Yoro, Honduras
 Arenal del Sur, Municipio im Departamento Bolívar, Kolumbien
 Arenal (New Mexico), Ort im Bernalillo County
 Arenal (Puerto Rico), Ort
 Arenal Ditch, Kanal im Bernalillo County, New Mexico
 Arenal Main Canal, Kanal im Bernalillo County, New Mexico

Arenal ist der Familienname folgender Personen:
 Concepción Arenal (1820–1893), spanische Juristin, Autorin, Sozialreformerin und Pionierin des spanischen Feminismus
 Humberto Arenal (1926–2012), kubanischer Schriftsteller und Dramaturg
 Luis Arenal Bastar (1908 oder 1909–1985), mexikanischer Künstler

Siehe auch:
 Arenales (Begriffsklärung)
 El Arenal